Horiuchi est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Annick Horiuchi (1959-), historienne des mathématiques et historienne des sciences ;
 Ken'yū Horiuchi (1957-), acteur japonais ;
 Hatsutarō Horiuchi (1909-1986), photographe japonais ;
 Kotaro Horiuchi (1978-), architecte et urbaniste japonais ;
 Iwao Horiuchi (1941-2015), lutteur japonais ;
 Manao Horiuchi (1910-1980), réalisateur et scénariste japonais ;
 Marina Horiuchi (1998-), chanteuse, actrice et idole japonaise ;
  (1911-2001), sculpteur japonais ;
 Masami Horiuchi (1950-), acteur japonais ;
  (1930-2016), homme politique japonais ;
  (1906–1999), peintre contemporain américain ;
 Takao Horiuchi (1949-), chanteur et compositeur japonais ;
  (1990-), lutteuse japonaise.

Patronyme japonais